Les langues peuvent être classées par le nombre de pays où elle est parlée à titre de langue officielle, nationale, de facto, régionale, majoritaire ou minoritaire.

On obtient une liste des langues parlées par le plus grand nombre de pays :

Classement

Observations 
On remarque avec cette liste que nombre de régions ou pays sont bilingues voire multilingues. Aussi, les 5 premières langues listées sont également, avec le chinois mandarin, des langues officielles de l'ONU.

Ne sont pas listées les langues pratiquées officiellement dans 4 pays ou moins, car il n'est pas possible de les départager vraiment. Et les langues pratiquées dans 2 pays sont également très nombreuses et ignorées volontairement, pour ne retenir que les langues les plus internationales.

Autres langues internationales

Liste de 4 pays 

 le malais (, , , )
 l'italien (, , , )
 l'amazighe (, , , )
 le serbe (, , , )
 le kurde (, , , )

Liste de 3 pays 

 le mandarin (, , ), 
 le persan (, , ), 
 l'hindi (, , )
 le kikongo (, , )
l'albanais (, , )
le quechua (, , )
le tamoul (, , )

Articles connexes 

 Langues officielles de l'Organisation des Nations unies
 Liste des langues officielles
Liste de langues par nombre de continents

Sources 

Langues officielles, liste des

Langue internationale ou mondiale